

Кіровська — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Кіровська — станиця, Кагальницький район, Ростовська область

Кіровська — вантажно-пасажирська залізнична станція, Кримська дирекція залізничних перевезень, Придніпровська залізниця